Hemvärn är en typ av nationella militära reservförband bestående av frivilliga personer.

Status 
Den frivillige hemvärnssoldaten har normalt ett civilt liv och all verksamhet inom hemvärnsförbandet som till exempel övningar sker på fritiden. I de flesta fall tränas och utrustas soldaterna av samt är underställda landets reguljära försvarsmakt eller krigsmakt. Hemvärnssoldater betraktas som kombattanter enligt Genèvekonventionerna. Beroende på de nationella lagarna har en soldat oftast skyldighet att inställa sig för tjänstgöring under vissa former av kriser eller under krigstillstånd. I en del länder kan en soldat efter avslutad tjänstgöring i ett ordinarie förband gå över till ett hemvärnsförband för att kompetensen ska behållas inom landets väpnade styrkor.

Hemvärn i världen 
Listan är ej komplett.

Se även 
 Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna
 Milis

Källor 
Engelskspråkiga wikipedia
Boknorskspråkiga wikipedia
Danskspråkiga wikipedia

Noter 

Väpnade styrkor